Krohn är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Krohn (1840–1889), tysk klassisk filolog
 Eino Krohn (1902–1987), finländsk litteraturvetare
 Ernst Krohn (1911–1934), finländsk målare
 Georg Herman Krohn (1831–1870), norsk skådespelare
 Hans Krohn (född 1919), tysk underofficerofficer 
 Helmi Krohn (1871–1967), finländsk författare
 Henrik Krohn (1826–1879), norsk skald
 Ilmari Krohn (1867–1960), finländsk tonsättare och musikvetare
 Inari Krohn (född 1945), finländsk målare och grafiker
 Jasmin Krohn (född 1966), svensk journalist och hastighetsåkare på skridskor
 Johan Krohn, dansk pedagog
 Julius Krohn (1835–1888), finländsk folklorist
 Kaarle Krohn (1863–1933), finländsk folklorist
 Leena Krohn (född 1947), finländsk författare
 Mario Krohn (1881–1922), dansk konsthistoriker
 Michael Krohn, flera personer
 Michael Krohn (1793–1878), norsk affärsman
 Michael Krohn (1867–1918), norsk skådespelare
 Michael Krohn (född 1959), norsk musiker
 Olaf Krohn (1863–1933), norsk målare och tecknare
 Pietro Krohn (1840–1905), dansk konstnär och museiman
 Sven Krohn (1903–1999), finländsk filosof och poet
 Thomas Krohn (född 1965), svensk musiker
 Tracy Krohn (född 1954), amerikansk racerförare och affärsman

Se även 

 Krohn, finländsk släkt
 Krohn, tysk släkt 

Svenska efternamn
Danska efternamn
Norska efternamn
Efternamn i Finland